Borcsa (keresztnév)
Borcsa (település)